Le mot silvester est originellement le nominatif singulier masculin d'un adjectif latin signifiant « de la forêt » ou « sauvage », une variante de .

Culture et société 
 Silvester Home Run est un court métrage allemand réalisé par Sebastian Bieniek, sorti en 2008.
 Le SS Peter Silvester est un Liberty ship de la marine marchande américaine (1942-1945).

Anthroponyme

Prénom 
Silvester est un prénom des anciens Romains, et aussi un prénom actuel allemand (tous deux masculins).

Patronyme 

 Frederick Silvester (1901-1966), un organiste, chef de chœur et compositeur d'origine britannique ;
 Hans Silvester (1938-), un photographe allemand ;
 Jay Silvester (1937-), un athlète américain ;
 William Henry Silvester (1814-1886), un photographe anglais.

Surnom 
 Erik Silvester, de son vrai nom Erik Herschmann (1942-2008) est un chanteur allemand.

Toponyme 
 Sankt Silvester est une commune du district de la Singine (canton de Fribourg, Suisse).

Notes et références

Voir aussi 
 , variante graphique
 ,  et variantes graphiques (, ), de même sens
  et variantes graphiques (), de sens voisin